

Carriera
Comincia la propria carriera nel Pegaso, club delle serie inferiori di Madrid, prima di approdare nel settore giovanile dell'. Esordisce in prima squadra in occasione della partita di campionato persa per 2-1 contro lo , giocando da titolare tutti i novanta minuti.

Note

Collegamenti esterni